Аха:

 Аха — в садово-парковом дизайне ров, одна сторона которого имеет подпорную стену.
 Аха — бог богатства и безопасности в древнеегипетской мифологии.
 Аха, Хосе Мануэль (род. 1993) — уругвайский футболист.

См. также 
 AHA